New School – serie televisiva italiana del 2017
 New school – movimento all'interno della musica hip hop
 New school – stile di tatuaggio
 The New School – università di New York
 Newschool skiing – attività connessa alla disciplina sportiva dello sci

Pagine correlate 

 Old school